Auf dem Sande steht für:

 Auf dem Sande (alternativ auch Auf dem Sand, Am Sand, Der Sand), frühneuzeitlicher Begriff einer Region im heutigen südlichen Mittelfranken
 Auf dem Sande, ein früherer Name für Äußere Neustadt, Stadtteil von Dresden
 Siedlung „Auf dem Sande“, Wohnsiedlung in Luckenwalde
 Maria auf dem Sande, Kirche auf einer Breslauer Oder-Insel
 Auf dem Sande (Seehausen), Wohnplatz im Ortsteil Beuster, Hansestadt Seehausen (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt